Queen Mary má více významů:

Britské panovnice 
 Marie I. Tudorovna (1516–1558) – královna Anglie a Irska 1553–1558 
 Marie Stuartovna (1542–1587) – francouzská a vládnoucí skotská královna
 Marie II. Stuartovna (1662–1694) – královna Anglie, Skotska a Irska 1689–1694

Lodě 
 RMS Queen Mary – zaoceánský parník
 Queen Mary 2 – zaoceánský parník
 HMS Queen Mary – bitevní křižník třídy Lion, potopený v bitvě u Jutska

Rozcestníky - jméno
Rozcestníky - panovník